Vestre gravlund är Oslos största begravningsplats, belägen i västra Oslo. Den ligger precis norr om Frognerparken.

Begravningsplatsen invigdes 1902. Gravkapellet, ritat av Alfred Christian Dahl, invigdes samtidigt.

Här finns även en särskild internationell avdelning för stupade i andra världskriget.

Gravsatta 
Flera framstående norrmän är begravda på Vestre gravlund, inklusive statsministrarna Trygve Bratteli, Otto Bahr Halvorsen och Einar Gerhardsen.

Källor 

Begravningsplatser i Norge
Oslo